Ла́йон (Lyon) — английская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Лайон, Артур (1876—1952) — олимпийский чемпион.
 Лайон, Бен (1901—1979) — американский актёр.
 Лайон, Гордон — американский программист.
 Лайон, Джеймс (род. 1954) — создатель языка программирования INTERCAL.
 Лайон, Джордж (1858—1938) — олимпийский чемпион.
 Лайон, Дик (род. 1939) — американский гребец.
 Лайон, Калеб (1822—1875) — американский политик, второй губернатор территории Айдахо.
 Лайон, Маркус Уорд (1875—1942) — американский зоолог.
 
 Лайон, Натаниэль (1818—1861) — американский генерал времен Гражданской войны.
 Лайон, Сесилия (род. 1994) — американская порноактриса.
 Лайон, Стерлинг Руфус (1927—2010) — 17-й премьер-министр канадской провинции Манитоба.
 Лайон, Сью (1946—2019) — американская актриса.
 Лайон, Том — британский иллюзионист.
 Лайон, Филлис (1924—2020) — американская активистка движения за права ЛГБТ и феминистского движения.
 Лайон, Эми (более известна под фамилией Гамильтон; 1765—1815) — любовница британского адмирала Горацио Нельсона.

 Лайон, Дженнифер (1972—2010) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Лайон, Мерриман — главный герой цикла книг Сьюзен Купер «Восход тьмы».

Топоним 
 Лайон — коммуна в Италии.
 Лайон — город в Китае.

Корабли

Примечания